

Єлховка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Єлховка — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Єлховка — село, Тоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Єлховецький